Tiefe Wasser steht für:

 Tiefe Wasser (Roman), Roman von Patricia Highsmith, früherer Titel Stille Wasser sind tief (Originaltitel Deep Water)
 Tiefe Wasser (1983), deutsches Fernsehspiel aus dem Jahr 1983, nach dem Roman von Patricia Highsmith
 Tiefe Wasser (2013), polnischer Spielfilm von Tomasz Wasilewski 
 Tiefe Wasser (2022), US-amerikanischer Film von Adrian Lyne (Originaltitel Deep Water)